Alessandro Biggi (1848-1926) – politico, scultore, docente e accademico italiano
 Elena Biggi Parodi (1959) – musicologa e critico musicale italiana
 Emanuele Biggi (1979) – conduttore televisivo, naturalista e fotografo italiano
 Francesco Biggi (1676-1736) – scultore italiano
 Gastone Biggi (1925-2014) – pittore, scrittore e poeta italiano
 Giuliano Biggi (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano